Elodia (album), het zesde studioalbum van het Duitse muziekduo Lacrimosa
Elodia (geslacht), een geslacht van vliegen uit de familie van de sluipvliegen